I Hear a Symphony (album), een studioalbum van The Supremes
 I Hear a Symphony (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk